Rife House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rife House (Arkansas), ID-Nr. 87002406
 Rife House (Virginia), ID-Nr. 89001900